

Théâtre 

 L'Anniversaire (), pièce de théâtre d'Harold Pinter, écrite en 1958.

Cinéma 

 L'Anniversaire (), film britannique de William Friedkin sorti en 1968 et basé sur la précédente pièce ;
 (), film azerbaïdjanais de Rasim Ojagov sorti en 1977 ;
 L'Anniversaire, film français de Diane Kurys en 2005.

Peinture 

 L'Anniversaire (Chagall), tableau de Marc Chagall réalisé en 1915.

Voir aussi 

 

en:Party#Birthday party